Фон Рихтго́фен () — фамилия. Известные носители:

 Рихтгофен, Эмиль фон (1810—1895) — прусский дипломат.
 Рихтгофен, Карл Отто Иоганн Терезиус фон (1811—1888) — германист, профессор берлинского университета.
 Рихтгофен, Фердинанд фон (1833—1905) — немецкий географ и путешественник.
 Рихтгофен, Освальд фон (1847—1906) — германский политический деятель.
 Рихтгофен, Манфред фон (1892—1918) — лётчик-ас Первой мировой войны по прозвищу «Красный Барон».
 Рихтгофен, Лотар фон (1894—1922) — лётчик-истребитель.
 Рихтгофен, Вольфрам фон (1895—1945) — генерал-фельдмаршал немецкой авиации.
 Рихтгофен, Болько фон (1899—1983) — немецкий историк.
  (1899—1993) — генерал пехоты Вермахта

См. также 
 Эскадра «Рихтгофен»